Wihan steht für:

 Teil eines buddhistischen Tempels, siehe Vihara #Der Wihan in Thailand

Wihan ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Wihan (1908–1940), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Hanuš Wihan (1855–1920), tschechischer Cellist und Musikpädagoge